El término Príncipe de Viana puede referirse a:
 El título nobiliario conferido al heredero del trono del Reino de Navarra, instituido por Carlos III el Noble en 1423 y convertido en título propio del Heredero de la Corona Española, en la actualidad Leonor de Borbón y Ortiz.
 El primero y más famoso de todos ellos, Carlos de Trastámara y Évreux (1421-61), hijo de Juan II de Aragón y rey titular de Navarra (1441–1461).
 El premio Príncipe de Viana de la Cultura, que otorga anualmente el gobierno de la Comunidad Foral de Navarra (España).
 La institución Príncipe de Viana, creada en 1940 como organismo dependiente de la Diputación Foral de Navarra. Actualmente forma parte del Departamento de Cultura del Gobierno de Navarra y edita una revista cultural con ese nombre.
 La revista cultural Príncipe de Viana, editada en Pamplona desde 1940 a la fecha por la institución del mismo nombre.
 El Puente de Príncipe de Viana de la ciudad de Lérida.